The School – gruppo musicale britannico
 The School – gruppo musicale norvegese
 The School - Rong rian puan - Kuan nak rian saep – serie televisiva thailandese